USS Renshaw peut faire référence aux navires suivants de la marine américaine (United States Navy):
 , une goélette, capturée en 1862 et vendue en 1865.
 , un destroyer de la classe Wickes, lancé en 1918 et retiré en 1936.
 , un destroyer de la classe Fletcher, lancé en 1942 et retiré en 1970.

Renshaw